Алексей Ким:
 Ким, Алексей — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.
 Ким, Алексей Илларионович (в монашестве Феофан; род. 1976) — епископ РПЦ, епископ Кызыльский и Тывинский.
 Ким, Алексей Ростиславович — российский военачальник, генерал-полковник.
 Ким, Алексей Эдуардович (род. 1986) — южнокорейский шахматист.